Tscherkassky ist der Familienname folgender Personen:

 David Janowitsch Tscherkassky (1932–2018), sowjetischer Animator, Regisseur und Drehbuchautor
 Peter Tscherkassky (* 1958), österreichischer Filmregisseur

Siehe auch:

 Alexei Michailowitsch Tscherkasski (1680–1742), russischer Fürst und Reichskanzler
 Schura Tscherkasski (1909–1995), russischer Pianist, siehe Shura Cherkassky